Móricz Pál, técsői (1826–1903), országgyűlési képviselő, Máramaros vármegyei földbirtokos.
Móricz Pál (1870–1936) író, újságíró, a Petőfi Társaság tagja.